Суперкубок Единой лиги ВТБ 2022 — второй турнир, проводимый Единой лигой ВТБ совместно с АНО «Московский спорт». Турнир пройдет в Москве во дворце спорта «ВТБ Арена» с 22 по 25 сентября 2022 года. В нём примут участие 4 лучшие команды лиги по итогам сезона 2021/2022, а также 2 иностранных клуба. Иностранными участниками суперкубка стали сербские клубы Мега и Партизан. Вторым обладателем Суперкубка стал Зенит, а самым ценным игроком турнира был признан Томас Уимбуш.

Предварительный раунд

Группа А

Турнирная таблица

Матчи

Группа Б

Турнирная таблица

Матчи

Квалификационный раунд

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Награды

Самый ценный игрок 
  Томас Уимбуш

Лучший тренер 
  Хавьер Паскуаль

Символическая пятёрка

Статистика

Индивидуальная

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блокшоты

Командная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2022/2023
2022